Twee plaatsen in Slovenië
Zgornje Laze (Gorje)
Zgornje Laže (Slovenske Konjice)